Confessiones (vert. Belijdenissen), autobiografisch geschrift van Augustinus van Hippo (354-430)
Confessions (Jean-Jacques Rousseau) (vert. Bekentenissen), autobiografie van Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Confessions (Usher), album uit 2004
Confessions Tour, tour van Madonna uit 2006
Confessions, een televisieaflevering uit het vijfde seizoen van Breaking Bad

Zie ook 
Confession (doorverwijspagina)